Mataram bezeichnet

 die indonesische Provinzhauptstadt von Nusa Tenggara Barat, siehe Mataram
 ein islamisches Sultanat auf Java, siehe Mataram (Sultanat)
 ein hinduistisches Königreich in Zentral-Java zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert n. Chr. siehe Mataram (Staat)

Mataram ist der Name von:
 Sultan Agung von Mataram (1593–1645), Sultan von Mataram